Байсеитова — казахская фамилия. Известные носители:
 Байсеитова, Куляш Жасымовна (1912—1957) — казахская советская оперная певица, народная артистка СССР.
 Байсеитова, Лира Максутовна (род. 1953) — казахстанская журналистка.
 Байсеитова, Раушан Хатиятовна (род. 1947) — казахская советская артистка балета, народная артистка Казахской ССР.